

Роялтон — місто, штат Міннесота
 Роялтон — місто, штат Нью-Йорк
 Роялтон — місто, штат Пенсільванія
 Роялтон — місто, штат Вермонт
 Роялтон — місто, штат Вісконсин
 Роялтон — селище, штат Іллінойс